Franciaország
Saint-Eusèbe, település Haute-Savoie megyében
Saint-Eusèbe, település Saône-et-Loire megyében